Roger Gallaway (1948), homme politique canadien

 Gallaway (Tennessee)